Бача () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ілія.
 Бача () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Мовілень.
 Бача () — невелика річка в західній Словенії, довжиною 22 кілометри.

 Єргуш Бача (*1965) — словацький хокеїст, захисник.
 Бача Юрій (1932—2021) — письменник, літературознавець, публіцист.